In 1985 werd het 71ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 12 mei tot 11 december. Náutico werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Play-off

Groep B

Tweede fase

Groep A

Groep B

Finale eerste toernooi

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Groep A

Groep B

Finale tweede toernooi

Derde toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Groep A

Groep B

Finale derde toernooi

Extra wedstrijd
Indien Náutico wint is er geen finale nodig

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per